Shōrin kan syfta på:

Geografi

Nordkorea 

 Songrim, ort, Norra Hwanghae, 
 Ch'angnin-do, ö, Södra Hwanghae, 

Robotskapade Nordkoreaförgreningar